Die EFL League One 2016/17 war die 13. Spielzeit der englischen League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der EFL Championship sowie gleichzeitig die 25. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 6. August 2016. Der letzte Spieltag war der 7. Mai 2017. Die beiden bestplatzierten Vereine, Sheffield United und Bolton Wanderers, stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Drittplatzierte FC Millwall. Absteigen mussten Port Vale, Swindon Town, Coventry City und FC Chesterfield.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 English Football League Tables
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Fußballsaison 2016/17
2016 17